Kriwoschlykow ist der Familienname folgender Personen:

 Denis Iwanowitsch Kriwoschlykow (* 1971), russischer Handballspieler
 Michail Wassiljewitsch Kriwoschlykow (1894–1918), russischer Revolutionär